Гвечеллоне VII да Камино (; ок. 1275 − ) — последний сеньор Тревизо из рода да Камино в 1312 году. Второй сын Герардо III да Камино.

Биография 
С детства предназначался для духовной карьеры. После гибели старшего брата, Риццардо IV, в апреле 1312 года стал генерал-капитаном Тревизо. В том же году, 15 декабря, изгнан из города восставшими жителями под руководством Рамбальдо ди Коллато. Возможно, те были недовольны союзом Гвечеллоне VII с Кан Гранде I делла Скала, опасаясь, что тот может сделаться фактическим правителем.

В 1317 году Гвечеллоне VII с помощью Кангранде делла Скала осадил Тревизо, но взять его не смог.

У него остались Фельтре, Ченеда, и в 1316 году Кангранде дела Скала передал ему Кадоре — бывшее владение патриархов Аквилеи.

Умер в Серравалле в 1324 году.

Сын — Риццардо VI да Камино (ум. 1335), граф Ченеды.

Источники 
 Angella, Enrica; Pietro Bongi (1993). Sulle terre dei da Camino. Pieve da Soligo: Bubola & Naibo.
 Gli ultimi Caminesi. Genealogia, storia e documenti dei conti di Ceneda dopo il 1335 /// Latest Da Camino. Genealogy, history and documents of Cenedese’s Counts after 1335 A. D. by Massimo Della Giustina

Гвечеллоне VII